Thaumastocheles är ett släkte av kräftdjur. Thaumastocheles ingår i familjen Thaumastochelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Thaumastocheles